Зóтов Серге́й Оле́гович (род. 20 ноября 1990, Саратов, СССР) — российский культурный антрополог и популяризатор науки.
Работал младшим научным сотрудником в библиотеке герцога Августа (Вольфенбюттель), окончил аспирантуру РГГУ. С 2020 — докторант Уорикского университета. Автор ряда публикаций в периодических научных изданиях, а также научно-популярных лекций, статей, автор книг «История алхимии. Путешествие философского камня из бронзового века в атомный» и «Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе», а также соавтор книг «Страдающее Средневековье: парадоксы христианской иконографии», «Средневековая магия. Визуальная история ведьм и колдунов» и «Восковые ноги и железные глаза. Вотивные практики от Средневековья до наших дней».

Биография 
В 2013 году окончил Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского по специальности «Германистика», в 2015 — магистратуру Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по специальности «Историческая культурология». В 2016—2017 годах изучал теорию и философию науки в Центре истории науки (Centre d’Història de la Ciència) в Автономном университете Барселоны. Окончил аспирантуру РГГУ по специальности «Теория и история культуры» в 2018 году.

В 2017-2022 годах работал младшим научным сотрудником в библиотеке герцога Августа (Вольфенбюттель).

Член The Renaissance Society of America и The Society for the History of Alchemy and Chemistry (SHAC).

Сфера научных интересов: медиевистика, культурная антропология, иконография, история алхимии, исследования эзотеризма.

Признание 
 Премия «Просветитель» — 2018 в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Страдающее Средневековье».
 Лонг-лист премии Александра Пятигорского — 2018 за книгу «Страдающее Средневековье».
 Лонг-лист премии «Просветитель» — 2021 за книгу «Иконографический беспредел».
 Шорт-лист премии Андрея Белого — 2021 за книгу «Иконографический беспредел».
 Премия Александра Беляева — 2022 в номинации «Научно-художественная книга» за книгу «Иконографический беспредел».

Библиография 
 Книги:
 Майзульс М. Р., Зотов С. О., Антонов Д. И. Восковые ноги и железные глаза. Вотивные практики от Средневековья до наших дней. Москва: Слово, 2023.
 Зотов С. О., Харман Д. Д. Средневековая магия. Визуальная история ведьм и колдунов. Москва: АСТ, 2022.
 Зотов С. О. Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе. Москва: Бомбора, 2021.
 Зотов С. О. История алхимии. Путешествие философского камня из бронзового века в атомный. Москва: АСТ, 2020.
 Зотов С. О., Майзульс Р. М., Харман Д. Д. Страдающее Средневековье: парадоксы христианской иконографии. Москва: АСТ, 2018.

 Предисловия:
 Молот ведьм / Предисловие С. О. Зотова. Москва: АСТ, 2023.
 Манускрипт Войнича / Предисловие С. О. Зотова. Москва: АСТ, 2021.
 Дэниэл МакКой. Дух викингов. Введение в мифологию и религию Скандинавии / Предисловие С. О. Зотова. Москва: АСТ, 2020.

 Основные научные публикации:
 Allegorical Iconography of Alchemical Furnaces in 16th and 17th Century Manuscripts, in: Proceedings of the International symposium “Alchemical Laboratories. Practices, texts, material relics”, February 19-21 2020 in Vienna and Oberstockstall. Vienna: Leykam, 2023 (in press).
 Merian’s Juggling with Motifs / Juggling with Merian’s Motifs: Iconographical Borrowings in and from Merian’s Alchemical Works, in: Weltlandschaften, Magier und der Stein der Weisen – Die Bilderfindungen des Kupferstechers Matthäus Merian d.Ä. für „Alchemica illustrata“, Sammelband zum gleichnamigen Workshop (Februar 2020), Frankfurt, 2023 (in press). 
Sergei Zotov. Pagan Otherness in the Christian Church Iconography of Ancient Philosophers and Intellectuals in Russia and the Balkans, in: IKON. Journal of Iconographic Studies, volume 15, 2022, pp. 95-100.
 Stefan Laube, Sergei Zotov. Vial Movies – The Driving Forces of Nature and Their Visualization, in: Nuncius. Journal of the Material and Visual History of Science 37 (2022), pp. 1-41.
 Sergei Zotov. Performative Bildstrategien für Alchemica illustrata, in: Berit Wagner, ed, Matthäus Merian d.Ä. und die Bebilderung der Alchemie um 1600 — Ausstellung in sieben Räumen (2021).
 Sergei Zotov. Transformation Atalanta fugiens in illuminiertes Buch, in: Berit Wagner, ed, Matthäus Merian d.Ä. und die Bebilderung der Alchemie um 1600 — Ausstellung in sieben Räumen (2021).
 Stefan Laube, Sergei Zotov. Destillation und polare Vereinigung. Zur visuellen Übersetzung alchemischer Praktiken auf Titelbildern und Frontispizen, in: Petra Feuerstein-Herz, Ute Frietsch (hrsg.). Alchemie – Genealogie und Terminologie, Bilder, Techniken und Artefakte (Wolfenbütteler Forschungen 166), Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek, 2021, pp. 191-235.
 Sergei Zotov. Alchemy and University – Alchemie und Universität. Conference report, in: H-Soz-Kult, 13.02.2020.
 Sergei Zotov. Sermons, Alchemy, and the Three-Handed Jesus. The Iconography of the Peter and Paul Cathedral Pulpit in the Context of Stephan Yavorsky’s and Theophan Prokopovich’s Preaching // Timothy J. Johnson, Katherine Wrisley Shelby, John D. Young (eds.), Preaching and New Worlds: Sermons as Mirrors of Realms Near and Far. Routledge Studies in Medieval Religion and Culture, 2018.
 Зотов С. О. Взаимодействие герметической и христианской иконографии в алхимическом трактате «Розарий философов» // Вестник РХГА. Том 17. Вып. 4. Спб., 2017. Стр. 228—235.
 Зотов С. О. Алхимия в раннем СССР // Вестник РГГУ. № 6 (27). Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». М., 2017. С. 65-81.
 Зотов С. О. Королевское искусство: гербы как религиозные и политические аллегории в алхимическом трактате «Книга св. Троицы» // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. T. 8. . Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: http://history.jes.su/s207987840001909-8-1
 Зотов С. О. К истории изучения алхимической философии Зосимы Панополита // Становление классического западного зарубежного теоретического религиоведения. М., 2015. Стр. 151—155.
 Зотов С. О. Страдания Иисуса, дракона и металлического человечка: александрийские и ренессансные способы построения алхимических метафор // Человек как проект. Интерпретация культурных кодов. Саратов — Спб., 2016. Стр. 220—233.
 Зотов С. О. Неоплатонические и герметические истоки духовной алхимии Зосимы Панополита // Материалы XXIV научной конференции «Универсум Платоновской мысли»: «Платон и современность». Санкт-Петербург, 22-23 июня 2016 г. / Отв. ред. Галат А. А. — СПб.: ЦСО, 2016. Стр. 502—513.
 Зотов С. О. Античная традиция двойственности VS «алхимическая троица» Парацельса. Феномен алхимии в истории науки, философии, культуре. Третья международная научная конференция. Смоленск, 2017. Стр. 3-14.
 Зотов С. О. Иисус Христос — философский камень: история одного алхимического сюжета // Альманах «Казус». М., 2017. Стр. 45-61.
 Зотов С. О. Христианизированная иконография алхимии: виновата ли папская булла? // Доминация и контроль. Интерпретация культурных кодов. Саратов, 2017.
 Зотов С. О. Принципы движения в алхимическом бестиарии: трансформация иконографии Уробороса // Бестиарий движения. РГГУ, Москва, 2017. Cтр. 7-15.

Интервью 
 Олег Соколенко. Сергей Зотов: «Сейчас мы максимально далеки от Средневековья в стереотипном его представлении — несмотря на все войны и политические разногласия».
 Юлия Кульдо. Сергей Зотов: «В Средневековье церковь не боялась насмешек».
 Кирило Караченцев. Сергiй Зотов, Галя Глодзь. Земне та небесне: світогляд середньовічної людини.
 Мария Лисица. Сергей Зотов: Звероголовые Евангелисты: зачем нужны рисунки в алхимических рецептах.
 Оксана Пашина. Сергей Зотов, Анна Рахманова: Страдающее средневековье: как иконография стала мемом?.
 Кристина Худенко. Страдающее Средневековье: Сергей Зотов о богохульстве, нравственности и нимбах — сегодня и в прошлом.
 Сергей Сдобнов. «Псоглавцы будут в раю». Интервью с авторами книги «Страдающее Средневековье»: Часть вторая.
 Линор Горалик. Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман: «Внутри нас до сих пор сидит примерно тот же человек, что и 1000 лет назад».
 Алексей Павперов. Авторы книги «Страдающее Средневековье» — о «дурацком епископе», гениталиях на стенах храмов и магии.
 Егор Михайлов, Сергей Сдобнов. Авторы «Страдающего Средневековья» о святой собаке и фаллическом дереве.

Ссылки 
 Профиль на сайте Уорикского университета
 Профиль на сайте библиотеки герцога Августа
 Профиль на сайте Academia.edu
 Профиль на сайте Книжные проекты Дмитрия Зимина
 Профиль на сайте Arzamas
 Профиль на сайте журнала НОЖ
 Видео-лекции, выступления на Youtube

Родившиеся в Саратове
Медиевисты Германии
Историки Германии
Популяризаторы истории
Выпускники Саратовского государственного университета
Выпускники РГГУ
Лауреаты премии «Просветитель»